Оґа — місто в Японії, у західній частині префектури Акіта, на півострові Оґа
 Ога, Оґа () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Атлантичні Піренеї